Горькое озеро — топоним.

Россия 
Алтайский край
 Горькое озеро — озеро в Баевском районе.
 Горькое озеро — озеро в Бурлинском районе.
 Горькое озеро — озеро в Волчихинском районе.
 Горькое озеро — озеро в Егорьевском районе.
 Горькое озеро — озеро в Каменском районе.
 Горькое озеро — озеро в Новичихинском районе.
 Горькое озеро — озеро в Романовском районе.
 Горькое озеро — озеро в Рубцовском районе.
 Горькое озеро — озеро в Тюменцевском районе.
 Горькое озеро — озеро в Угловском районе.
 Горькое озеро — озеро в Немецком национальном районе.

Волгоградская область
 Горькое озеро (или Горькосолёное озеро) — озеро в Палласовском районе.

Курганская область
 Горькое — озеро в Куртамышском районе.
 Горькое — озеро в Щучанском районе, популярная грязелечебница.
 Горькое — озеро в Частоозерском районе.

Новосибирская область
 Горькое — озеро в западной части Новосибирской области.

Челябинская область
 Горькое озеро — озеро в Еткульском и Увельском районах, ООПТ.
 Горькое-Солёное озеро — озеро в Чесменском районе, ООПТ.

Хакасия
 Горькое озеро — озеро в Боградском районе.

Казахстан 
Северо-Казахстанская область
 Горькое — озеро в Пресновском сельском округе Жамбылского района (у села Островка).
 Горькое — озеро в Пресновском сельском округе Жамбылского района (у села Пресновка).
 Горькое — озеро в Казанском сельском округе Жамбылского района.
 Горькое — озеро в Казанском и Мирном сельских округах Жамбылского района.
 Горькое — озеро в Майбалыкском сельском округе Жамбылского района.

См. также 
 Большое Горькое озеро (значения)
 Горькое (значения)